Финал 7-го Кубка Европы по лёгкой атлетике прошёл 4—5 августа 1979 года на стадионе «Комунале» в Турине (Италия). На старт вышли по 8 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин, отобравшиеся ранее по итогам трёх полуфиналов. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 мужских и 15 женских легкоатлетических дисциплинах.

Финал B состоялся 21—22 июля в югославском Карловаце (мужчины) и французском Антони (женщины).

На турнире проходил отбор на Кубок мира 1979 года в Монреале. Право представлять Европу заслужили по две лучшие команды, ГДР и СССР как у мужчин, так и у женщин.

По ходу соревнований в Турине было установлено два мировых рекорда. Марита Кох из ГДР улучшила своё же достижение в беге на 400 метров на 0,29 секунды, в этот раз она преодолела один круг стадиона за 48,60.

Другой рекорд также оказался на счету спортсменок из Восточной Германии. Кристина Бремер, Роми Шнайдер, Ингрид Ауэрсвальд и Марлис Гёр в эстафете 4×100 метров показали результат 42,09.

Одним из главных героев турнира стал Харальд Шмид из ФРГ, который выиграл сразу три дисциплины: «гладкий» и барьерный бег на 400 метров, а также эстафету 4×400 метров. На дистанции 400 метров с барьерами он сам установил рекорд Европы (47,85), а также помог двум своим преследователям показать национальные рекорды. Спустя всего час после этого забега он выиграл дистанцию 400 метров с результатом 45,31.

Советская легкоатлетка Марина Макеева всего 0,04 секунды уступила собственному мировому рекорду в беге на 400 метров с барьерами — 54,82.

Предварительный раунд 
Соревнования предварительного раунда прошли только у мужчин 16—17 июня в Люксембурге. В полуфинал выходили три лучшие команды.

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли 30 июня—1 июля в швейцарской Женеве, западногерманском Люденшайде и шведском Мальмё у мужчин и в британском Кумбране, нидерландском Ситтарде и болгарской Софии у женщин. В финал A выходили по две лучшие команды за исключением хозяев (Италии) и действующих победителей (ГДР у мужчин и женщин), которым место в решающем раунде было гарантировано. Третье, четвёртое и пятое места давали право участвовать в финале B.

Мужчины

Женщины

Финал B 
Финал B прошёл 21—22 июля в югославском Карловаце (мужчины) и французском Антони (женщины). Победители соревнований получили оставшееся место в финале A. Ими стали Югославия у мужчин и Румыния у женщин.

Финал A 
Женская сборная СССР смогла навязать борьбу действующим обладателям Кубка из ГДР. Обе команды шли вровень большую часть соревнований, перед заключительной эстафетой 4×400 метров преимущество Восточной Германии было минимальным, 1 очко. Однако даже с новым рекордом страны советские девушки проиграли своим соперницам как в эстафете, так и в командном зачёте.

Среди мужчин сборная ГДР уверенно выиграла третий подряд Кубок Европы.

Командное первенство

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Август 1979 года
Спорт в Италии в 1979 году
Международные спортивные соревнования в Турине
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
Лёгкая атлетика
Чемпионаты Европы в Италии
1979 год в лёгкой атлетике